Stanbridge puede referirse a diversos lugares en países anglófonos:

Topónimos

Stanbridge, villa de Nueva Gales del Sur.

( Quebec) 
 Stanbridge East, municipio de Montérégie Este.
 Stanbridge-Est, población de Montérégie Este.
 Stanbridge Station, municipio de Montérégie Este.
 Notre-Dame-de-Stanbridge, municipio de Montérégie Este.

Stanbridge, pueblo de Bedfordshire.
 Stanbridge, pueblo de Dorset.